El nombre Hutt se puede referir a:
 la zona de Hutt Valley, en la Isla Norte de Nueva Zelanda;
 el río Hutt, que forma el valle anterior;
 la ciudad de Lower Hutt, en la región de Wellington (Nueva Zelanda);
 la ciudad de Upper Hutt, la población más pequeña con el título de ciudad en Nueva Zelanda, parte del Gran Wellington;
 el Principado de Hutt River, un estado independiente autoproclamado y sin reconocimiento internacional en el estado de Australia Occidental;
 los Hutt, una raza extraterrestre ficticia del universo de Star Wars; y
 a varias personas apellidadas Hutt:
 John Hutt,  gobernador de Australia Occidental de 1839 a 1846;
 William Hutt (1801–1882), parlamentario del Reino Unido;
 William Hutt (1920–2007), actor canadiense; y
 William Harold Hutt, conocido como Bill Hutt (1899–1988), economista británico.